La Hong Kong Monetary Authority (Autorité Monétaire de Hong Kong) est la banque centrale de la ville de Hong Kong. Elle a été établie le  lors de la fusion de l’Office of the Exchange Fund et l'Office of the Commissionner of Banking.

Missions 
Elle a pour missions :
 maintenir la stabilité monétaire
 maintenir la stabilité du système bancaire
 renforcer Hong Kong dans sa position de place financière mondiale
 gérer le fonds de change

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 
Le Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio est un fonds souverain détenu par la Hong Kong Monetary Authority et qui a pour objectif de gérer les excédents commerciaux de la ville de Hong Kong. Créé en avril 1993, il gère environ $140
milliards. L'Investment Portfolio fait partie, avec le Backing Portfolio, des actifs à disposition de la banque centrale.

Liens externes
 Site officiel

Notes et références

Banque centrale
Organisme fondé en 1993
Organe statutaire de Hong Kong